Gelijkenis van de verloren zoon, een parabel van Jezus in het Nieuwe Testament
 De verloren zoon (Alfvén), balletmuziek van Hugo Alfvén
 De verloren zoon (Jommeke), het 24ste stripverhaal van Jommeke getekend door striptekenaar Jef Nys
 De verloren zoon (Karl May), colportage roman van Karl May
 De verloren zoon (Klami), compositie van Uuno Klami
 De Verloren Zoon (molen), verdwenen windmolen in slochteren
 De verloren zoon (Rubens), schilderij van Rubens
 De verloren zoon (Van Hemessen), schilderij
 De verloren zoon in een herberg, schilderij van Rembrandt
 Terugkeer van de Verloren Zoon, schilderij van Rembrandt